William Griggs ou Bill Griggs sont des noms pouvant désigner:

William
William Griggs, docteur durant les procès des sorcières de Salem
William Griggs (1832-1911), inventeur anglais de photolithographie

Bill & Billy
Billy Griggs (né en 1962), joueur américain de football américain
Billy Griggs (né en 1968), coureur de BMX américain

Voir aussi
Will Griggs, personnage du soap australien Les Voisins

Homonymie de personnes